Osoby o tym nazwisku:
 Jake Ilnicki – kanadyjski rugbysta
 Jurij Ilnicki – radziecki działacz partyjny
 Kazimierz Ilnicki – radziecki wojskowy
 Tomasz Ilnicki – polski prawnik
 Witalij Ilnicki – rosyjski zapaśnik
 Włodzimierz Ilnicki – polski brydżysta, sędzia i instruktor